Монумент Свободы — различные исторические памятники:
 Монумент Свободы — город Тикондерога, штат Нью-Йорк, США.
 Монумент Свободы — город Стамбул, Турция.
 Монумент Свободы — город Тбилиси, Грузия.
 Монумент советской конституции — обелиск Октябрьской революции, Монумент Свободы, город Москва.

См. также 
 Статуя Свободы (значения)
 Памятник Свободы (значения)